Piceni – antico popolo italico
Piceno o Regio V Picenum – regione dell'Italia augustea abitata dai Piceni
Dialetto piceno o piceno meridionale – antico dialetto sabellico parlato nel Piceno
Lingua picena settentrionale – antica lingua isolata attestata a nord del Piceno
Piceno – denominazione d'uso comune della provincia di Ascoli Piceno.